Acerbi bezeichnet:

 einen italienischen Nutzfahrzeughersteller, siehe Acerbi (Unternehmen)

Acerbi ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Acerbi (* 1925), italienischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Domenico Acerbi (1842–1921), italienischer Dirigent, Musikpädagoge und Komponist
 Enrico Acerbi (1785–1827), italienischer Mediziner
 Francesco Acerbi (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Acerbi (1773–1846), italienischer Reisender, Naturforscher und Zoologe
 Marco Acerbi (1949–1989), italienischer Leichtathlet
 Mario Acerbi (1913–2010), italienischer Fußballspieler